Alberto Mazzoncini, giocatore di cricket 
David Mazzoncini, calciatore francese
Renato Mazzoncini, manager italiano